Iwan der Schreckliche oder Ivan der Schreckliche bezeichnet folgende Personen:

 Iwan IV. (Russland) (1530–1584), russischer Zar
 Iwan Martschenko (1911–1943?), ukrainischer KZ-Aufseher
 Ivan Katalinić (* 1957), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Iván Zamorano (* 1967), chilenischer Fußballspieler

Iwan der Schreckliche ist der Name folgender Werke aus Literatur und Film:.
 Iwan der Schreckliche, Roman von Alexei Konstantinowitsch Tolstoi, 1861.
 Iwan der Schreckliche I (Film), Film von Sergei Eisenstein, Teil I von 1944
 Iwan der Schreckliche II (Film), Film von Sergei Eisenstein, Teil II von 1958